New Vienna ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Vienna (Iowa)
 New Vienna (Ohio)